Константин Сергеевич Никитенко (5 апреля 1922 года — 15 апреля 2020 года) — советский лётчик, командир Правительственного авиаотряда, который ранее назывался отдельным авиаотрядом № 235, Герой Социалистического Труда (9 февраля 1973).

Биография 
Родился в 5 апреля 1922 года на территории современного Алтайского края. В 1941 году был призван в армию. После окончания летных курсов стал инструктором, готовил боевых летчиков. После войны передавал бесценный опыт управления воздушным судном молодым пилотам. Окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации. Возглавлял Правительственный авиаотряд с 1972 по 1986 год.

5 апреля 2016 года одному из воздушных судов Правительственного авиаотряда, которое ранее называлось отдельным авиаотрядом № 235, было присвоено имя командира этого подразделения — Никитенко Константина Сергеевича. Сейчас самолёт с именной табличкой Никитенко К. С. входит в состав спецотряда «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации.

Умер 15 апреля 2020 года в Москве.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда,
 орден Ленина,
 орден Октябрьской революции,
 орден Трудового Красного Знамени,
 орден Дружбы народов
 Заслуженный пилот СССР.

Примечания

Литература

Источники 
  
 Юбилей Константина Сергеевича Никитенко
 Бугурусланское лётное училище ГА
 Самолеты в «России» получают легендарные имена